Skrót AACF może oznaczać:
 Arkansas Advocates for Children and Families
 Asian American Christian Fellowship